Il campionato mondiale di Superbike 2006 è la diciannovesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto dall'australiano Troy Bayliss sulla Ducati 999 F06 del team Ducati Xerox che ha preceduto di 95 punti James Toseland sulla Honda CBR 1000RR del team Winston Ten Kate Honda e di 105 punti Noriyuki Haga sulla Yamaha YZF-R1 del team Yamaha Motor Italia WSB.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha sopravanzato di 36 punti la Honda.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni